Stanisław Lenartowicz (1921–2010) – polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Stanisław Lenartowicz (ur. 1939) – polski reżyser, scenarzysta i autor oprawy plastycznej filmów animowanych

Przypisy